Federico Enrique Luis de Prusia (en alemán: Friedrich Heinrich Ludwig von Preußen; Berlín, 18 de enero de 1726-Rheinsberg, 3 de agosto de 1802) fue un príncipe de Prusia. También fue un general y estadista, y en 1786, fue propuesto como candidato para monarca de los Estados Unidos.

Biografía 
Era el decimotercer hijo del rey Federico Guillermo I de Prusia y de su consorte, Sofía Dorotea de Hannover. Hermano menor del rey Federico II de Prusia, los conflictos de Enrique con Federico el Grande son casi legendarios.

Cuando tenía sólo 14 años, Enrique fue nombrado coronel del 35.º Regimiento de Infantería (duró hasta 1806) por Federico después de que se convirtió en rey en 1740, lo que llevó a Enrique a participar en la guerra de sucesión austríaca. Enrique, sin embargo, vivió toda su vida a la sombra de su hermano mayor, Federico el Grande, y criticó en varias ocasiones las estrategias militares y las políticas extranjeras del rey, como en 1753 cuando publicó sus memorias bajo el seudónimo de "Maréchal Gessler".
 
El 25 de junio de 1752, Enrique se casó con la princesa Guillermina de Hesse-Kassel, en Charlottenburg, pero no tuvieron hijos. Enrique vivió en el Castillo de Rheinsberg después de recibirlo como un regalo de su hermano en 1744. En Berlín tenía el Palacio del Príncipe Enrique, donde en la actualidad se encuentra la Universidad Humboldt de Berlín. Varios historiadores creen que, al igual que su hermano Federico, era homosexual. A pesar del matrimonio, pasó mucho tiempo -al igual que su hermano- distanciado de su esposa, apenas ocultó su pasión por otros hombres y desarrolló amistades íntimas con el actor Blainville y el francés emigrado Conde de La Roche-Aymon. Uno de sus favoritos, el Mayor Kaphengst, explotó el interés del príncipe en él para llevar una disipada vida despilfarradora en una finca no muy lejos de Rheinsberg.

Enrique lideró con éxito ejércitos prusianos como general durante la guerra de los Siete Años (1756-1763), en el que nunca perdió una batalla. Tras el éxito inicial del ejército prusiano contra una de las alas de los ejércitos conjuntos rusos y austriacos en la batalla de Kunersdorf, Enrique instó a su hermano Federico a dejar de atacar. El rey, que ya había enviado un mensaje de la victoria a Berlín, se lanzó al ataque. El día terminó con un ejército prusiano prácticamente destruido, un virtualmente indefenso Reino de Prusia, y una victoria por la fuerza ruso-austriaca. Posteriormente, Enrique reorganizó las fuerzas prusianas derrotadas. Federico llegó a confiar en su hermano como comandante de las fuerzas prusianas en el este, flanco estratégico de Federico. Enrique más tarde ganó su victoria más famosa en la batalla de Freiberg en 1762.

Después de la guerra de los Siete Años, Enrique trabajó como un astuto diplomático que ayudó a planificar la primera partición de Polonia a través de viajes a Estocolmo y San Petersburgo. En la década de 1780, hizo dos viajes diplomáticos a Francia. Era un amigo de Jean-Louis Favier.

Enrique intentó asegurar un principado para sí mismo y en dos ocasiones trató de convertirse en rey de Polonia, pero se opuso un disgustado Federico. El frustrado intento de Enrique para convertirse en el rey gobernante de un reino de Catalina II de Rusia preveía la creación de un reino en Valaquia.

Propuesta para rey de Estados Unidos 
En 1786, ya sea Nathaniel Gorham, el entonces presidente del Congreso Continental, o Friedrich Wilhelm von Steuben, el general prusiano que sirvió en el Ejército Continental, sugiere a Alexander Hamilton que Enrique debe ser presidente o rey de los Estados Unidos, pero la oferta fue revocada antes de que el príncipe pudiera dar una respuesta.

Después de la muerte de Federico en 1786, Enrique esperaba convertirse en el más influyente en el gobierno prusiano como asesor de su sobrino, el nuevo rey Federico Guillermo II de Prusia. A pesar de que era menos influyente de lo que esperaba, Enrique fue más importante durante los últimos años de su vida en el asesoramiento del rey Federico Guillermo III, que comenzó su reinado en 1797. Voltaire había visto en Federico la encarnación de su "rey filósofo". Podría decirse que Enrique era por escritura el hombre que Voltaire esperaba que la "Edad de la Razón" produciría.

El inglés William Wraxall describe al príncipe con las siguientes palabras:Él es una persona discreta y sin ninguna gracia externa. Frío por naturaleza y de carácter taciturno, él puede, sin embargo, de vez en cuando, hacer a través de la viveza de su conversación una impresión ganadora.Enrique de Prusia fue un miembro activo de la masonería. Con frecuencia se correspondía con la logia francesa Mere Loge Ecossaise de France en París.

Enrique murió en Rheinsberg en 1802.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Diplomáticos de Prusia
Militares de Prusia
Personas de la Guerra de los Siete Años
Realeza LGBT
Nacidos en Berlín
Historia LGBT de Alemania
Personas de la guerra de sucesión bávara